Phillipps se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William J. Phillipps
 A. Phillipps